

Persone
 Gianluca Medas (1962) – regista, scrittore e attore italiano, figlio dell'attore Mario
 Mario Medas (1931-2013) – attore italiano

Geografia
 Isole Medas – arcipelago nel mar Mediterraneo di fronte alle coste della Catalogna
 Medas – ex freguesia e località del municipio portoghese di Gondomar